У́лица Ковале́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Коваленко — улица в Оренбурге.
 Улица Коваленко — улица в Саранске.
 Улица Коваленко — улица в Тольятти.

Украина 
 Улица Коваленко — улица в Каменском.